Самма — династия джамов (эмиров), правившая в Синде и Белуджистане (Пакистан) в 1336—1521 годах.

Исторический фон 
Синд — это плодородная долина с субтропическим климатом, орошаемая рекой Инд, место расположения некоторых из самых древних цивилизаций в мире, с поселениями, датируемыми 7000 годом до нашей эры. На протяжении веков Синд был под контролем многих империй, чередующихся с периодами независимости. До того, как династия Самма взяла власть в свои руки, Синд управлялся династией Соорма, сначала как номинальные вассалы Фатимидского халифата, а затем как вассалы Делийского султаната, который достиг своего наибольшего могущества при Мухаммеде ибн Туглаке (1325—1351).

Саммы, местный раджпутский клан, получили контроль над городом Татта в Южном Синде от другой раджпутской династии Соомра около 1335 года и расширили свою территорию на север до Бхаккара. В 1361—1362 годах делийский султан Фируз Шах Туглак вторгся в Синд и вновь привел династию Самма под свой сюзеренитет. На протяжении всего периода династии Самма тюркские группы нападали с северо-запада, в том числе и те, которые возглавлял Тимур (Тамерлан), разграбивший Дели в 1398 году. Синд остался под контролем Хизр-хана, основателя династии Сайидов, который был назначен губернатором провинций Синд и Мултан от имени Тамерлана. Джамы из клана Самма оставались под властью династии Сайидов до 1451 года. Позднее синдская династия Самма был окончательно разгромлена династией Аргун, которая были вытеснена из Кандагара в Афганистане Бабуром в 1519—1520 годах.

Начало династии 
Сведения о первых годах династии Самма очень отрывочны. Мы знаем от Ибн Баттуты, что в 1333 году клан Самма поднял восстание, которое возглавил джамом Унаром. Раджпутский клан Самма сверг клан Соомра вскоре после 1335 года, и последний правитель Соомра нашел убежище у губернатора Гуджарата под защитой делийского султана Мухаммада ибн Туглука. Мухаммад ибн Туглак совершил поход против Синда в 1351 году и погиб в Сондхе, возможно, в попытке восстановить династии Соомра. С этого периода династии Самма стала независимой. Следующий делийский султан Фируз Шах Туглак дважды нападал на Синд в 1365 и 1367 годах, но с подкреплениями из Дели он позже добился капитуляции джама Банхабины (1352—1367). Он был взят в плен и доставлен в Дели. Династия Самма изгнала династию Соомра и правила Синдом в течение 1365—1521 годов. Примерно в то же время община Синди Сваранкар вернулась из Кача в свои родные земли в Синде, и некоторые поселились на Пустых землях на берегах реки Синд рядом с сегодняшним Даду, Синд. К концу 1500 года почти вся община Синди-Сваранкар вернулась в Синд. Этот период знаменует начало суфистского учения в Синде.

После 1367 года джамы Саммы вновь подчинились Делийскому султанату. Позже, когда рухнул Делийский султанат после индийского похода Тамерлана, династия Самма стала полностью независимой. В течение большей части периода правления династии Самма Синд был политически и экономически связан с Гуджаратским султанатом. Монеты, отчеканенные династией Самма, показывают титулы «Султан» и «Шах», а также «Джам», правители западного Гуджарата также являются частью клана Самма и непосредственно происходят от джама Унара (1336—1339), первого правителя династии Самма. Даже раджпуты клана Чудасама из Гуджарата также являются частью клана Самма, они все еще являются индуистами и распространены в районе Джунагадха и районе Бхал штата Гуджарат.

Список правителей династии Самма 
 Унар (1336—1339)
 Джуна (1339—1352), брат предыдущего
 Банхабина (1352—1367), сын Унара
 Тимаджи (1367—1379), брат предыдущего
 Салах ад-дин (1379—1389), сын предыдущего
 Низам ад-дин (1389—1391)
 Али Шер (1391—1398)
 Карн (1398)
 Фатх-хан (1398—1414)
 Туглак (1414—1442), брат предыдущего
 Мубарек (1442)
 Сикандар (1442—1444), сын Фатх-хана
 Райдхан (1444—1453)
 Санджар (1453—1461), сын Али Шера
 Низам ад-дин (1461—1508), брат предыдущего
 Фироз (1508—1527), сын предыдущего.

Источники 
 N. A. Baloch, Chronology of the Samma rulers of Sind, Proc. of the Pakistan Historical Records and Archives Commission, Peshawar Session 1954; Karachi 1957

История Синда
История Пакистана
Индийские династии